Фри́дрих Ро́зенберг:
 Розенберг, Фридрих — имя при рождении Фреда Роуза, канадского политика.
 Розенберг, Фридрих Александрович — имя при рождении Фёдора Александровича Розенберга, советского востоковеда.